Denumirea de Ribnik se poate referi la:
 Ribnik, sat în regiunea Blagoevgrad, Bulgaria;
 Ribnik, comună în cantonul Karlovac, Croația.